Кубок виклику ЄГФ () — міжнародне гандбольне змагання, засноване в 1993 році, в якому беруть участь чоловічі гандбольні клуби Європи.

Результати турніру 

 Перший етап був скасований через повені в Сербії, переможець був виявлений за підсумками одного матчу.

Див. також 
 Кубок виклику ЄГФ (жіночий турнір)

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт  

Міжнародні гандбольні змагання
Засновані в Європі 1993
1993 у європейському спорті